Сезон 1937/38 стал для «Манчестер Юнайтед» 42-м сезоном в Футбольной лиге и первым сезоном после выбывания во Второй дивизион.

7 ноября 1937 года Скотт Дункан был уволен с поста главного тренера клуба. Через два дня на эту должность был назначен Уолтер Крикмер, во второй раз ставший главным тренером «Манчестер Юнайтед».

«Юнайтед» завершил сезон на второй строчке турнирной таблицы, что гарантировало возвращение в Первый дивизион. После этого «Юнайтед» выступал в высшем дивизионе английского футбола на протяжении последующих 36 лет.

Второй дивизион

Итоговая турнирная таблица

Кубок Англии

Статистика игроков

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1937/38 на сайте StretfordEnd.co.uk 

1937/1938
Манчестер Юнайтед